Indignidade é uma ação injuriosa ou afrontiva; uma coisa ou uma pessoa indigna é ordinária, inconveniente e desprezível.

Na esfera jurídica o significado e os efeitos da indignidade são mais fortes e abrangentes que na linguagem comum.  Na esfera do Direito brasileiro uma indignidade é causa de deserdação, a exclusão do herdeiro de receber sua herança.  São exemplos de indignidade jurídica o homicídio doloso de ascendente, calúnia em juízo, impedimento do autor da herança por meios violentos ou fraudulentos e o desamparo. (Ver art. 1815 do Código Civil brasileiro de 2002).

Direito civil